YRI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Riviere Du Loup (Québec), (Canada)